Con Messenger ("messaggero" in lingua inglese) ci si può riferire a diverse cose.

Informatica 
Molti programmi di messaggistica istantanea usano questo termine:

 Alice Messenger
 AOL Instant Messenger
 C6 Messenger
 Facebook Messenger
 Microsoft Messenger per Mac
 Windows Live Messenger
 Windows Messenger
 Yahoo! Messenger

o altri programmi affini
 .NET Messenger Service

Astronomia 
 7861 Messenger – asteroide
 MESSENGER – sonda spaziale

Cinema 
 Messenger (A Little Trip to Heaven) – film del 2005

Letteratura 
 Il messaggero (Messenger) – romanzo di Lois Lowry del 2004

Musica 
 Messenger – album di Edwin McCain del 1999
 Messenger – album di Joe Pug del 2010
 Messenger – singolo dei Tesseract del 2015

Pagine correlate 
The Messenger
Messengers